Эмилия Кирилловна Пименова (6 августа 1854, остров Ашур-Аде, в Астрабадском заливе Каспийского моря (близ нынешнего г. Горган Иран) — 4 марта 1935, Ленинград) — русская журналистка и писательница, переводчица.

Биография 
Эмилия Пименова родилась в семье контр-адмирала Русского императорского флота Кирилла Никифоровича Петриченко; мать — Мария Ивановна (ум. 1885; Ницца) — переводчица.

В 1873 году Пименова поступила на курсы акушерок при петербургской Военно-Медицинской академии. Получив медицинское образование, начала работать в Колпине под Петербургом. В 30-летнем возрасте, имея на руках четверых детей, Пименова, оставила мужа — инженера-механика И. Г. Пименова, и переехала в Петербург.

Используя знание иностранных языков, устроилась на работу в газету «Гражданин», где занималась выборкой политических новостей из иностранных газет. Подружилась с писателями Г. И. Успенским, Д. Н. Маминым-Сибиряком, В. Г. Короленко.

Особое внимание уделяла Пименова участию женщин в революционном движении. Сочувствовала меньшевистскому крылу РСДРП.

Эмилия Кирилловна Пименова умерла 4 марта 1935 года в городе Ленинграде и была похоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Литературно-публицистическое творчество 

Эмилия Кирилловна Пименова — автор работ по социально-политической тематике, составительница географических и этнографических публикаций и переводчица книг зарубежных авторов.

Сыграла определённую роль в российской публицистике. Была пропагандисткой новых методов и приемов публицистической работы.
В числе немногочисленных тогда публицисток Пименова не раз обращалась к вопросу о положении женщины в буржуазном обществе, рано включившись в борьбу за эмансипацию.

Рефераты и статьи разного рода Эмилии Пименовой печатались в журналах «Врач», «Звезда» и других иллюстрированных печатных изданиях.

С 1891 года активно сотрудничала с журналом «Мир Божий», где вела отдел иностранной жизни. В газете «Новости» 1890-х годов вела отдел иностранной политики.

Ряд статей Э. Пименовой, посвященных политической истории Европы был опубликован в «Русском богатстве» и «Образовании».

Кроме того, Эмилия Кирилловна Пименова — автор популярных книг для юношества. Много также писала в детских журналах «Восходы» и «Юный читатель».

Избранная библиография 

 В стране Льва и Солнца (роман, 1886)
 Франциск Ассизский: Его жизнь и общественная деятельность (1896)
 Австралия и её обитатели (1903)
 Страна сфинксов и пирамид: Египет (очерк, 1906)
 Наполеон I (очерк, 1912)
 Политические вожди современной Англии и Ирландии (1904)
 брошюры 1905—1906 годов:
 Постоянное войско и милиция (1905)
 Чартизм
 Митинги (1906)
 Сербия. Историко — этнографический очерк (1908)
 Единство государства и автономия (1906)
 Как и кем подготовлялась Великая Русская Революция (1917)
 Дни великого переворота в России: Очерки Великой русской революции.  — Пг., 1917
 Национальность и национализм (1917)
 Англия накануне войны (1914)
  Вильгельм II (1914)
 Железный канцлер Бисмарк — творец Германской империи (1917)
 История Европы за последнее столетие (1918)
 Первое рабочее движение в Англии (1919)
 Очерки Великой Французской революции (1919)
 На краю гибели: из путешествия по Центральной Азии Свен Хедина (1919)
 Донбасс и его богатства (1925)
 Китайские революции (1925)
 Эро де Сешель — творец французской конституции 1793 г. (1923)
 Один среди дикарей: о Н.Н. Миклухо-Маклае (1925)
 
 Воспоминания. Дни минувшие (1929)
 Завоевание полюсов (1930) и др.

В её переводе вышли книги Э. Сальгари, К. Гамсуна («Женщины у колодца»), Г. Уэллса («Машина времени», «Человек-невидимка», «Борьба миров», «Когда Спящий проснётся», «Война в воздухе», «История мистера Полли», «Страстная дружба»), биография Джона Рёскина и др.

Примечания

Литература 
 Ефремова Н. П. Эмилия Пименова. Вопросы истории. 1990. N 11. С.161-164. Рубрика «Люди, события, факты»
 
 

Похороненные на Литераторских мостках